El término Vozrozhdéniye (, «renacimiento») puede referirse a:

Localidades 
Vozrozhdéniye (Gelendzhik, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Gelendzhik del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Vozrozhdéniye (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Otros 
 Vozrozhdéniye, álbum de Arkona lanzado en 2004.